Григорий Иванович Железнов (1822?—) — лейтенант флота, адъютант адмирала Корнилова.

Биография 
Службу начал юнкером в Балтийском флоте. В 1840 году на фрегате «Аврора» плавал с генерал-адмиралом великим князем Константином Николаевичем по Балтийскому морю. В 1841 году был произведён в мичманы.

В 1843 году переведён в Черноморский флот, где в скором времени обратил на себя внимание начальника штаба генерал-адъютанта Корнилова, который взял его к себе в адъютанты. Одновременно, ему было поручено составление каталогов для Севастопольской библиотеки, заведование модельным павильоном Николаевского адмиралтейства, составление руководства для употребления бомб и действия ими на судах.

До октября 1853 года командовал шхуной «Опыт».

В 1853 году, , сражением между российским пароходом «Владимир» и турецким «Перваз-Бахри» открылись военные действия. В самом начале сражения Железнов стоял на кожухе парохода, вместе с адмиралом Корниловым. Неприятельская картечь попала Железнову в грудь между плечом и шеей, он упал на руки адмирала и через несколько минут скончался. Ему было только 31 год от рождения. В своем донесении императору о происшедшем сражении Корнилов упомянул его: «в этом деле погиб лейтенант Железнов, подававший большие надежды». Адмирал Корнилов говорил о нём: «этот человек во всю службу ни о ком не отозвался дурно», а его бескорыстность даже обратилась в поговорку у его товарищей. За свои достоинства и прекрасное сердце, он был всеобщим любимцем начальников и сослуживцев. Последние открыто заявляли, что гордятся тем, что он им товарищ. По приказу Корнилова имя лейтенанта Железнова было занесено на мраморную доску в церкви кадетского корпуса, «дабы морские офицеры наши с детства привыкли произносить оное с уважением».

Примечания

Литература 
 
 
 

Родившиеся в 1820-е годы
Погибшие в Крымскую войну
Лейтенанты
Офицеры Русского императорского флота